Зоннеборн (): фамилия и топоним.

Известные носители 
 Зоннеборн, Мартин — немецкий сатирик и политик.

Топоним 
 Зоннеборн — коммуна в Германии.
 Зоннеборн''' — река в Германии.